

Bibliografia 
 G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.

 
Wytrzymałość materiałów
Listy związane z chemią